La saison 1992-1993 du Championnat de Libye de football est la vingt-cinquième édition du championnat de première division libyen. Dix-neuf clubs prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique où elles rencontrent leurs adversaires deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, il n'y a pas de club relégué afin de permettre le passage de la compétition à 21 clubs.

C'est le club d'Al Ahly Tripoli qui remporte la compétition, après avoir battu lors d'un match décisif Al Ittihad Tripoli, les deux équipes ayant terminé à égalité de points en tête du classement final.  C'est le septième titre de champion de Libye de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement utilise le barème suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Match pour le titre 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Libye de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Libye de football
Libye
Libye
1992 en Libye
1993 en Libye